Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1998/99 war die 50. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der Blumenthaler SV nach einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger TuRa Bremen (beide Wiederaufstieg nach einer Saison) und Habenhauser FV (erstmals in der höchsten Amateurklasse) hinzugekommen waren.

Sieger wurde erstmals der BTS Neustadt, der dadurch in die Oberliga Niedersachsen/Bremen aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Brinkumer SV verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, Vatan Sport Bremen nach 13 Jahren.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1998/99 im deutschen Fußball-Archiv

1998
Fußballsaison 1998/99